Dmitry Andreyevich Polyanski (19 de novembro de 1986) é um triatleta profissional russo.

Carreira

Rio 2016 
Dmitry Polyanskiy competiu na Rio 2016, ficando em 32º lugar com o tempo de 1:49.26.

Ligações externas 
Perfil na Triathlon 

Triatletas olímpicos da Rússia
Triatletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Triatletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Triatletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016